Vita nätter kan syfta på:

 Vita nätter (1957) – en film av Luchino Visconi
 Vita nätter (film, 1985) – en amerikansk film från 1985 
 Beck - Vita nätter – en svensk TV-film från 1998
 Vita nätter (novell) – en novell av Fjodor Dostojevskij

Se även
 Vit natt